Кусейр (, кусайр (литературно), кусейр (диалектно) — «небольшая крепость») может иметь следующие значения:
 Эль-Кусайр — город на западе Сирии, на территории мухафазы Хомс, недалеко от Ливана
 округ (минтака) Эль-Кусайр в мухафазе Хомс с центром г. Эль-Кусайр
 Эль-Кусейр — город на востоке Египта на территории мухафазы Красное море, на берегу Красного моря
 округ (марказ) Эль-Кусейр в мухафазе Красное море с центром г. Эль-Кусейр
 Кусейр (Йемен) — посёлок в Йемене